Ogranicznik to obiekt (urządzenie mechaniczne, układ elektroniczny, program komputerowy itp.) automatycznie ograniczający zakres dopuszczalnych wartości pewnej wielkości fizycznej.
 Ogranicznik amplitudy
 Ogranicznik (programowanie)

Zobacz też 
 Separator
 Delimiter